A Single Man est le titre de plusieurs œuvres :

 A Single Man, un album d'Elton John, sorti en 1978 ;
 A Single Man, le titre original de Le Martyr imaginaire, un film de Harry Beaumont, sorti en 1929 ;
 A Single Man, un film de Tom Ford, sorti en 2010.